Provinsen Granma er en af Cubas provinser. Den er lokaliseret i den sydlige del af Cuba. Hovedstaden hedder
Bayamo og af andre større byer kan nævnes: Manzanillo og Pilón.

Historie 
Provinsen har navn efter båden Granma, som Fidel Castro, Che Guevara og 82 andre guerillaer i 1956, brugte til at rejse fra Mexico til Cuba og indlede den cubanske revolution.

Administrativ opdeling 
Provinsen er opdelt i 13 kommuner:

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
Cubas provinser